En économie, l'intensité énergétique est le rapport de la consommation d'énergie au produit intérieur brut.
 En physique, l'intensité énergétique mesure la puissance par unité d'angle solide d'un rayonnement électromagnétique, dans une direction donnée.